Во́лхов Мост — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Успенском сельском поселении Чудовского района Новгородской области России.

География 
Располагается на берегу реки Волхов, близ места впадения в него реки Полисть. У посёлка расположен железнодорожный мост через Волхов на главном ходу Октябрьской железной дороги. Фактически одно селение с расположенным восточнее деревней Марьино. В 3,5 км к югу-юго-востоку от посёлка находился рабочий посёлок имени Коминтерна

Уличная сеть 
В посёлке 6 улиц: Волховская, Набережная, Привокзальная, Симанчука, Школьная и Ю. Иванова (в честь Юрия Александровича Иванова, чудовца со станции Волхово, курсанта Валаамской школы боцманов и юнг, павший в бою на косе Фриш-Нерунг в конце апреля 1945 года).

История 
В августе-ноябре 1941 г. посёлок, как и весь Чудовский район, был оккупирован немецко-фашистскими войсками.

Население

Известные уроженцы, жители 
 Сидельников, Александр Васильевич — советский и российский режиссёр документального кино. Дважды лауреат премии «Ника».

Инфраструктура 
Дачная местность.

Ранее основа экономики — обслуживание путевого хозяйства Октябрьской железной дороги.

Транспорт 
Был развит водный транспорт (Соснинская Пристань).

В посёлке расположена одноименный остановочный пункт на московском направлении Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги. Располагается в 300 м к северо-западу от моста через реку Волхов. На платформе останавливаются все проходящие через неё пригородные электропоезда.

Автодорога на Чудово.

Примечания 

Населённые пункты Чудовского района
Населённые пункты на Волхове